ТМД — многозначная аббревиатура:
 ТМД — тактическая противоракетная оборона театра военных действий
 ТМД — танковая мина деревянная
 ТМД — Тартуский мирный договор
 ТМД — телекоммуникационный метод доступа
 ТМД — термически модифицированная древесина, термомодифицированная древесина
 ТМД — термолюминесцентный метод датирования
 ТМД — термостабилизатор малого диаметра
 ТМД — тканевая миокардиальная допплерография
 ТМД — труба малого диаметра

См. также 
 ТМДА — тетраметилэтилендиамин
  — аббревиатура латиницей